Kuugjuaq est un toponyme canadien d'origines inuites pouvant désigner :
 Kuugjuaq, nom inuit de la ville de Churchill, dans le nord du Manitoba ;
 Kuugjuaq, nom inuit de la rivière Perry, dans les Nunavut.